Entraña puede referirse a:

 Víscera, órgano interno contenido en las principales cavidades del cuerpo humano y de los animales.
 Falda (carne), corte de filete de ternera.
 Entrañas (mixtape), mixtape de Arca.